Мари́я Андре́евна Голу́бкина (при рождении Мари́я Никола́евна Щерби́нская; род. 22 сентября 1973, Москва, СССР) — советская и российская актриса театра и кино, теле- и радиоведущая.

Биография 
Родилась 22 сентября 1973 года в Москве.

Училась в московской средней общеобразовательной школе № 188.

В 1995 году окончила Театральное училище имени Б. Щукина. С 1996 года актриса московского театра Сатиры, с 2007 по 2010 год — Московского драматического театра имени А. С. Пушкина.

В 1990 году дебютировала в кино в фильме Вячеслава Криштофовича «Ребро Адама».

В 2005—2006 годах входила в состав жюри игр высшей лиги КВН, выходивших на «Первом канале».

В 2007 году вела дневное шоу на радио «Маяк»

С 2012 по 2014 год — ведущая шоу «Девчата» на телеканале Россия-1 вместе с Ириной Салтыковой, Ольгой Шелест, Аллой Довлатовой, Ритой Митрофановой, Юлией Куварзиной, Туттой Ларсен, Мариной Голуб и Юлией Барановской.

В 2014 году возвращается на радио «Маяк»: с 3 апреля того же года соведущая дневного шоу «Любовь и голуби» совместно с Маргаритой Митрофановой.

В 2015 году приняла участие в литературно-просветительском проекте «Быть поэтом!».

Семья 
 Мать — Лариса Голубкина (род. 9 марта 1940), актриса, народная артистка РСФСР (1991).
 Отец — Николай Георгиевич Щербинский-Арсеньев (род. 8 января 1945), сценарист, режиссёр, оператор, писатель и поэт. По другой версии, отцом является актёр Алексей Баталов
 Отчим — Андрей Миронов (1941—1987), актёр театра, кино и артист эстрады; народный артист РСФСР (1980).
 Сводная сестра — Мария Миронова (род. 1973), актриса.

Личная жизнь 
 Первый муж (1995—2008) — Николай Фоменко (род. 30 апреля 1962) — певец, лидер группы «Секрет», актёр, теле- и радиоведущий; заслуженный артист РФ (1999).
 Дети — Анастасия (1998) и Иван (2003).

Встречалась с сыном актёра Василия Ливанова, Борисом Ливановым (род. 2 апреля 1974) — телеведущим.

Более 20 лет увлекается конным спортом.

Фильмография 

  — Ребро Адама — Настя, младшая дочь Нины Елизаровны (от второго брака)
  — Завтра — Ленка
  — Сыскное бюро «Феликс» — Настя
  — Хоровод — Виолетта
  — Святой и грешный — дочь Тудышкина  — Свадьба — Света
  — Вместо меня — Маша
  — Афера — Марина Соколова
  — Пятый угол — Линда, подруга Ани
  — Небо и земля — Юлия  — Не привыкайте к чудесам... — Ольга  — Француз — Анна  — Личный номер — Татьяна
  — Московская жара — Мария
  — Джек-пот для Золушки — Наташа
  — Брежнев — Софья
  — Есенин — Софья Толстая  — Девочки — Алёна  — Ленинград — Агеева
  — Живописная авантюра — Виктория Гагарина
  — Сказка о женщине и мужчине — учительница Мария Павловна  — Деревенская комедия — Галина
  — Откровения — Инна, портниха
  — Понаехали тут — Татьяна
  — Чокнутая — Екатерина Кержакова, капитан милиции
  — Соловей-Разбойник — Устинья, игуменья
  — Вверх тормашками — Зоя Ольговна Саламатникова, автослесарь
  — Железная гора — тётя Стеша
  — Путь лидера — тётя Стеша
  — Разрывая замкнутый круг / Tyghyryqtan zhol tapqan — водитель автобуса
  — Жемчуга — Аглая Сиверс
  — Куба — Ирина Анатольевна Одинцова
  — Садовое кольцо — Катя
  — Куба. Личное дело — Ирина Анатольевна Одинцова
  — Обоюдное согласие  — Смирнова
  — Два берега / в производстве.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Мария Голубкина: «Я нахожусь в косяке нашей страны». Интервью журналу Rolling Stone
 Мария Голубкина на радио «Эхо Москвы»

Голубкины
Выпускники Театрального института имени Бориса Щукина
Радиоведущие по алфавиту
Радиоведущие России
Телеведущие по алфавиту
Телеведущие России
Телеведущие канала «Россия-1»
Ведущие радиостанции «Маяк»
Андрей Миронов